Horlemann ist der Familienname folgender Personen:

Jürgen Horlemann (1941–1995), deutscher Autor und Verleger
Ralf Horlemann (* 1960), deutscher Diplomat